Грибский — русская фамилия. Известные носители:

 Грибский, Александр Никитич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5757; 1 декабря 1838.
 Грибский, Афанасий Никитич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4632; 25 декабря 1831.
 Грибский, Иван Никитич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5177; 1 декабря 1835.
 Грибский, Константин Николаевич — генерал-лейтенант, начальник 11-й пехотной дивизии в 1903—1905 годах.
 Грибский, Николай Никитич — Георгиевский кавалер; майор; № 8085; 26 ноября 1848.